MDE steht für:
 3,4-Methylendioxy-N-ethylamphetamin, ein potenzieller Ecstasy-Wirkstoff
 Flughafen Rionegro in Kolumbien (IATA-Code)
 Maschinendatenerfassung, Schnittstelle zwischen Maschinen der Produktionstechnik und der Informationsverarbeitung
 Mobile Datenerfassung, Erfassung von Daten ohne PC-Arbeitsplatz
 Model-driven engineering, siehe Modellgetriebene Softwareentwicklung
 Mögel-Dellinger-Effekt, eine Ionosphärenstörung
 Meister der Einbandkunst Internationale Vereinigung e.V., eine Vereinigung von Buchbindern und Buchkünstlern; Name der vom Verein herausgegebenen Zeitschrift

MdE steht für:
 Minderung der Erwerbsfähigkeit

mde steht für:
 Maba (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache innerhalb des ostsudanischen Zweigs der nilosaharanischen Sprachfamilie

Siehe auch:
 MdEP

Abkürzung